Molekulska formula -{C10H12N4O3}- se može odnositi na:

 Karbazohrom
 Didanozin